A gyanú árnyékában (Shadow of a Doubt), 1943-as amerikai film, rendezte Alfred Hitchcock
 A gyanú árnyékában 2012–2017, magyar televíziós sorozat (RTL Klub)
 A gyanú árnyéka (Before and After), 1996-os amerikai film, rendezte Barbet Schroeder
 A gyanú árnyékában (Schuldig auf Verdacht), 1996-os német film, rendezte Petra Haffter